Svartträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige och på Åland:

Sverige
Svartträsket (Värmdö socken, Uppland, Skeppsdalsström), sjö i Värmdö kommun, 
Svartträsket (Djurö socken, Uppland, 657637-166227), sjö i Värmdö kommun,  (4 ha)
Svartträsket (Djurö socken, Uppland, 657736-166861), sjö i Värmdö kommun, 
Svartträsket (Djurö socken, Uppland, 658195-166433), sjö i Värmdö kommun, 
Svartträsket (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Svartträsket (Ingarö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (5,54 ha)
Svartträsket (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (1 ha)
Svartträsket (Vätö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Inre Svartträsket, sjö i Piteå kommun,  (7,86 ha)
Svartträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 737084-182810), sjö i Överkalix kommun,  (5,79 ha)
Svartträsk, är ett samhälle i Norrbottens län, som ligger utanför Överkalix, 
Svartträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 740269-178865), sjö i Överkalix kommun,  (13,3 ha)
Yttre Svartträsket, sjö i Piteå kommun,  (6,3 ha)
Svartträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,12 ha)
Svartträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (4,77 ha)
Svartträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (96,8 ha)

Åland 
 Svartträsk (Finström, Åland), 
 Svartträsk (Geta, Åland), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn